Unwin är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

Personer

 Raymond Unwin (1863–1940), brittisk arkitekt och stadsplanerare
 William Unwin (1838–1933), engelsk väg- och vattenbyggnadsingenjör

Geografi

Antarktis
 Unwin Cove,  vik
 Unwin Ledge, bergstopp
 Mount Unwin, Antarktis

Kanada
 Unwin Creek
 Unwin Lake, flera sjöar
 Unwin Range
 Mount Unwin, Kanada

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn